Nöst steht für:
 Nøst Island, Insel vor der Küste des MacRobertson-Lands, Antarktika, siehe Nøstet

Personen:
 Friedl Nöst (* 1965), österreichischer Stuntman